Vedi anche Ospedaletto

 Ospitaletto – comune italiano provincia di Brescia in Lombardia
 Ospitaletto – frazione italiana del comune di Ventasso in provincia di Reggio Emilia
 Associazione Calcio Dilettantistica Ospitaletto (o solo Ospitaletto) – squadra calcistica italiana dell'omonimo comune lombardo

Pagine correlate 
 Ospedaletto (disambigua)